Ždanov může znamenat:
 Andrej Ždanov, sovětský politik
 Mariupol, město v letech 1948 až 1989 pojmenované po Andreji Ždanovovi